Chris Tierney – ex calciatore statunitense
 Gene Tierney – attrice cinematografica statunitense
 Harry Tierney – compositore statunitense
 John Tierney – politico statunitense
 Kieran Tierney – calciatore scozzese
 Lawrence Tierney – attore statunitense
 Marc Tierney – ex calciatore inglese
 Maura Tierney – attrice statunitense
 Tom Tierney – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 irlandese
 William Tierney Clark – ingegnere britannico